Рудако́в — російське прізвище.

 Рудаков Василь Єгорович (1864–1913) — російський письменник, перекладач, педагог.
 Рудаков  Єлисей Сергійович (* 1929) — знавець у галузі кінетики і аналізу та термодинаміки.
 Рудаков Євген Васильович (1942–2011) — радянський футболіст (воротар), майстер спорту міжнародного класу (1973), заслужений майстер спорту СРСР (1973).
 Рудаков Микола Іванович (1954) — журналіст.

Жінки 

Російські прізвища